Самый ценный игрок Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ — титул, ежегодно присуждаемый самому ценному игроку по итогам «Матча всех звёзд» Единой лиги ВТБ. Награда присуждается ежегодно, была учреждена в 2017 году.

Победители

Примечания 

Награды Единой лиги ВТБ
Матчи всех звёзд Единой лиги ВТБ
Награды, появившиеся в 2017 году